Рекко:

 Рекко — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, подчиняется административному центру Генуя.
 Рекко, Джузеппе (1634—1695) — итальянский художник Неаполитанской школы живописи.

См. также 
 Рекк